Symphorien est un nom propre qui peut désigner :

Prénom
Symphorien est un prénom masculin peu usité, fêté le 22 août. Sa forme féminine est Symphorienne.

Saint chrétien
 Symphorien d'Autun, saint de l'église catholique romaine, martyrisé vers 180 ; fêté le 22 août.
 Symphorien, martyr en Hongrie au .
 Symphorien, un des Quatre Saints couronnés de Sirmium.

Fictions
 Symphorien, feuilleton télévisé québécois.

Références

Voir aussi
 (toponymes)